Coandă ist der Familienname von:
 Constantin Coandă (1857–1932), rumänischer General und Politiker
 Henri Coandă (1886–1972), rumänischer Wissenschaftler und Erfinder

Siehe auch:
 Coandă-Effekt, verschiedene Phänomene der Strömungsmechanik
 Coanda-1910, erstes mit einer Art Thermojet ausgestattetes Flugzeug